Il doppio maschile  del torneo di tennis Schenectady Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jacco Eltingh e Paul Haarhuis che hanno battuto in finale Sergio Casal e Emilio Sánchez 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (finale)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (campioni)
 Diego Nargiso /  Javier Sánchez (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Schenectady Open 1992
ATP Tour 1992